Annie Cohen-Solal (1948-), professeur des universités, écrivain et ancien conseiller culturel de l'Ambassade de France aux États-Unis;
 Lyne Cohen-Solal (née en 1947), journaliste et femme politique française, sœur d'Annie ;
 Philippe Cohen Solal (né en 1962), musicien français, cofondateur de Gotan Project ;
 Robert Cohen-Solal (né en 1943), musicien français, compositeur de musique expérimentale.

Voir aussi

Patronyme juif